Bauermeister est un patronyme porté notamment par :

 
  (1837–1917), personnalité politique et agriculteur, membre du Reichstag de l'Empire allemand
  (1893–2000), économiste et écrivain
  (1927–1989) personnalité politique allemande et diplomate, ordre du mérite patriotique de bronze
  (1788–1851), théologien allemand et professeur des universités
  (1963-), joueur de cricket Sud-africain
 Kim Bauermeister	(1970-), athlète allemand
 
 Mary Bauermeister (1934-2023), artiste allemande, conjoint de Karlheinz Stockhausen
  (1849–1926), chanteur allemand et artiste lyrique